

Miejscowości na Ukrainie 
 Krzywołuka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie zasławskim
 Krzywołuka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim